Monochirus är ett släkte av fiskar. Monochirus ingår i familjen tungefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tungefiskar
Monochirus